Биньтан (вьетн. Bình Tân)— городской район города Хошимина (Вьетнам), известный как большой внутренний город трудовых мигрантов. В 2010 году, в районе проживало 611 170 человек. Площадь района составляет 52 км². Название представляет собой комбинацию названий кварталов района: Биньхынгхоа, Биньтридонг и Тантао.

Географическое положение 

Район Биньтан граничит с районом 12 и уездом Хокмон на севере, районом 8 и районом Биньчан на юге, районом 6, районом 8, районом Танбинь на востоке и районом Биньтянь на западе.

Администрация 
Район Биньтан состоит из десяти кварталов:

Здравоохранение 
Технологический комплекс Hoa Lam-Shangri-La Healthcare, расположенный в районе Биньтан, является первым медицинским комплексом в Хошимине и Вьетнаме, рассчитанным на 1700 коек. Есть две сданные в эксплуатацию больницы, в том числе City International Hospital и Gia An 115 Hospital, обслуживающие население в 700 тысяч человек в регионе, от первичной до третичной помощи.

Примечания 

Административные единицы по алфавиту Административное деление Хошимина